Стан — историческая территориальная, административно-территориальная единица на Руси или в России, часть уезда или княжества (удела).

В разные века в понятие «стан» вкладывалось различное значение как территориальной и административно-территориальной единице края (стороны). Разделение земель на Руси (в России) началось ещё в далёкой древности, но первые письменные упоминания относятся ко времени правления княгини Ольги. Деление русских земель на определённые административно-территориальные единицы облегчало управление территорией Русского государства.

Первоначальный смысл 
Исторически слово стан обозначало остановку в пути, место, где путники, дорожные стали, остановились для отдыха, временного пребыванья, и все устройство на месте, с повозками, скотом, шатрами или иными угодьями, примерно в современности становище, бивак, лагерь, табор. Князь, отправляясь в путь, чтобы собирать дань и вершить суд, делал по дороге несколько остановок в наиболее удобных местах. Эти остановки (станы) со временем стали центрами частей уезда или княжества. Становые квартиры были временным пристанищем для князя или постоянным для его наместника, становщика, собирающего дань, которые назначались из жильцов. Названия станов давали в честь речек, сёл, деревень, первых или особенно известных управителей и иного. Например, стан Дмитровского княжества Воря и Корзенев был назван в честь реки Воря и села Корзенево, стан Брагин Холм — в честь древнего города Брагин Холм Вяземского княжества, Кацкий стан в Угличском княжестве — в честь реки Кадки. Известно что в XV веке в Брянском уезде Комарицкая волость делилась на станы. В XVII веке в Важском уезде на станы делились чети (четверти, четвертные правления), а в Устюжском уезде — трети.

В XV—XVI веках 
Станом в уставных грамотах XV и XVI веков называется место стоянки тиуна или доводчика, где сосредоточиваются кормы и производится суд.

Терминология неустойчива, например, Кинельский, Кистемский и некоторые другие станы в более ранних документах называются также волостями. Однако большинство волостей никогда не называется станами. Ю. Г. Алексеев предполагает, в XV—XVI веках стан в некоторых случаях состоял из нескольких волостей, в других — не делился на волости.

В XVII—XVIII веках 
В XVII веке, согласно определению Ю. В. Готье, стан был совокупностью известного количества населенных местностей и пустошей, не объединенных какой-либо организацией. По большей части это были прежние волости, общинное устройство которых распалось с того времени, как они, вследствие раздач, перешли по частям в частное владение.

Иными словами, каждая волость в средневековой Руси рано или поздно приближалось к такому моменту своего существования, когда свободных общинных земель не оставалось совсем — всё оказывалось в руках феодалов: вотчинников или помещиков. Вместе с землёй к ним равнобежно переходила и административно-судебная власть. В ведении крестьян, их сельских сходов, как правило, оставались раскладка податей или мелкий суд.

Волость же превращалась в стан.

В этот период стан мог включать в себя несколько волостей. Но в других случаях мог также считаться административной единицей одного порядка с волостью в составе уезда.

В XIX—XX веке 
С начала XIX века стан — административно-полицейская единица в составе уезда. Известен Указ Московскому военному губернатору от 1 декабря 1806 года «О градской и земской полиции, разделениях последней на станы и становых приставов», в котором впервые официально вводится новое понятие этого слова. Стан управлялся становым приставом, с 1878 года делился на уряднические участки. В становых сёлах располагались также призывные участки. Эта структура существовала параллельно с гражданским (волости) и церковным (приходы), административным делением. Обычно в уезде было по два — три полицейских стана, хотя Московский уезд, согласно упомянутому указу, предписывалось разделить на шесть станов.

Число и пространство станов, изменение их границ, на которые разделялся уезд в России, определялся сообразно с обширностью его территории, населением, другими местными обстоятельствами и родом и количеством возникающих дел, подлежащих ведению уездной полиции в стане. Изменение в числе станов уезда делалось губернатором, по истребовании сведений и соображений от уездного полицейского управления, но не иначе как с Высочайшего разрешения, испрашиваемого через Министра внутренних дел империи.

См. также 
 Станы Исхода
 Сенегский стан

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 «Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления, а также полицейские станы всей России с обозначением места их нахождения», Киев: Издательство Товарищества Л. М. Фиш, 1913.
 Аверьянов К. А. Московские станы и волости XIV—XVI вв. // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1987. , 1989. С. 114—122.

Ссылки 
 Богородск-Ногинск. Богородское краеведение.

Административные единицы России
История административно-территориального деления России
Россия при Романовых (1613—1917)
Административные единицы